Серия B 1996/1997 () — 65-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 8 сентября 1996 года и закончился 22 июня 1997 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1996/97 на legaserieb.it
 Серия B 1996/97 на rsssf.com

1996/1997
Футбол в Италии в 1996 году
Футбол в Италии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997